René Novotný, né le  à Čeladná, est un patineur artistique tchèque. Sa partenaire principale était Radka Kovaříková, avec qui il a été marié de 1996 à 2011.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec quatre partenaires:
 Ingrid Ženatá (3 saisons : 1978-1981)
 Jana Havlová (2 saisons : 1982-1984)
 Lenka Knapová (4 saisons : 1984-1988)
 Radka Kovaříková (7 saisons: 1988-1995)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique tchèque
Patineur artistique tchécoslovaque
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Champion du monde de patinage artistique
Naissance en juin 1963
Naissance à Čeladná
Naissance en Tchécoslovaquie